Баха Малибу има више значења:

 Баха Малибу (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Баха Малибу, Кампо Туристико (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику